VDT kan stå för:
Virtual Data Terminal
VDT (växellåda) Van Doorne's Transmissie BV